Les Frères Bouquinquant peut désigner :
 Les Frères Bouquinquant, un roman de l'écrivain français Jean Prévost (Éditions Gallimard, Paris, 1930).
 Les Frères Bouquinquant, un film français adapté du roman éponyme de Jean Prévost et réalisé par Louis Daquin (1948).